SD steht als Abkürzung für:
 South Dakota, US-amerikanischer Bundesstaat (postalische Abkürzung)
 Sudan, Ländercode nach ISO 3166-1
 Super Deformed, eine besondere Form der japanischen Karikatur

Geschichte und Politik:
 Schützendivision, eine militärische Formation
 Schweizer Demokraten, eine schweizerische Partei
 Seine Durchlaucht (S. D.), ein Adelsprädikat
 Sicherheitsdienst des Reichsführers SS
 Socialni demokrati, eine slowenische Partei
 Sverigedemokraterna, eine schwedische Partei

Wissenschaft und Technik:
 Sales & Distribution, betriebswirtschaftlicher Begriff für Vertrieb
 Schneiddiamant, siehe Schneidstoff
 SchnellDrucker, siehe Zeilendrucker
 Schalldämmmaß, ein Maß für die Schalldämmung, beispielsweise von Türen und Fenstern
 Schilddrüse, ein Organ des menschlichen Körpers
 SD (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Secure Digital Memory Card, ein Speichermedium, siehe SD-Karte
 Servicedesk, eine Organisationsform des IT-Supportes
 Shine-Dalgarno-Sequenz, eine Sequenz der mRNA bei Prokaryoten
 Signal degraded, siehe Bitfehlerhäufigkeit eines Übertragungsweges oder Speichermediums
 Single Density, siehe Speicherdichte einer Diskette
 Spiraldynamik, ein dreidimensionales Bewegungskonzept in der Medizin
 Standard Definition, digitales Fernsehsignal in Standardauflösung Standard Definition Television (SDTV) – im Gegensatz zu High Definition Television (HDTV)
 Standard Deviation, ein Streuungsmaß in der Statistik, siehe Standardabweichung
 Strukturiertes Design, eine Methode in der Softwareentwicklung
 System Dynamics, Modellierungs- und Analysemethode für komplexe dynamische Systeme

Personen und Gruppen:
 Satan’s Disciples, eine US-amerikanische Straßengang
 Sebald Dirleder, Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden (1635–1640)
 Pseudonym von Stefan Duschl, deutscher Rapper, heute bekannt als SDiddy

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Glasgow
 Moldau: Rajon Șoldănești
 Norwegen: Haugesund in der Provinz Rogaland
 Österreich:
 Bezirk Schärding
 Diplomatisches Korps in Salzburg
 Polen: kreisfreie Stadt Dąbrowa Górnicza
 Serbien: Smederevo

sd bzw. .sd steht für:
 .sd, Top-Level-Domain des Sudan
 senile dementia (engl.) = Altersdemenz
 Sindhi, asiatische Sprache nach dem Sprachencode der ISO 639-1

Siehe auch:

Abkürzung